Argyllshire bezeichnet:

 Argyllshire (Wahlkreis, Schottland), einen ehemaligen Wahlkreis für das historische schottische Parlament
 Argyllshire (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen ehemaligen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 für die traditionelle schottische Grafschaft, siehe Argyll